Абонкур ():

 Абонкур — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Абонкур — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель